Piece of Me
Piece of Mind

Desambiguações de siglas